Сан Пабло Аникано има више значења:

 Општина Сан Пабло Аникано (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Пабло Аникано (Сан Пабло Аникано, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику